Servác je jméno latinského původu (Servatius). Vykládá se jako uchovávatel, strážce, zachránce, osvoboditel nebo zachráněný, osvobozený. Jméno vzniklo z latinského slovesa servare (uchovávat). Podle českého kalendáře má svátek 13. května. V lidové pranostice je označován jako druhý ze tří „zmrzlých/ledových mužů“, po Pankráci a před Bonifácem.

Servác v jiných jazycích 
 Slovensky: Servác nebo Servácius (zastaralý tvar)
 Polsky: Serwacy
 Chorvatsky: Servacij
 Maďarsky: Szervác
 Italsky: Servio nebo Servazio
 Latinsky: Servatius
 Španělsky: Servacio
 Francouzsky: Servais
 Nizozemsky: Servaas
 Německy: Servatius nebo Servaz

Významní nositelé 
 Sv. Servác z Tongeren, dříve také latinsky Servatius z Tongeren († 384), nizozemský biskup v Tongeren a v Maastrichtu

 Servác Engel z Engelsflussu († 1674), koželuh z Flander, za obranu Prahy proti Švédům povýšený do šlechtického stavu, majitel panství Mníšek pod Brdy
 Servác Heller (1845–1922), český novinář, spisovatel a mladočeský politik

Mužská jména